

Anime e manga 
 Shinano – astronave fittizia dell'Earth Defense Force (EDF) dell'anime giapponese Star Blazers.

Geografia 
 Shinano – una cittadina situata nel distretto di Kamiminochi, nella prefettura di Nagano, Giappone.
 Shinano – una provincia del Giappone ora scomparsa.
 Shinano – il più lungo fiume giapponese.

Marina 
  – portaerei della Marina imperiale giapponese.